Мухаммад Бакир
 Мухаммад аль-Бакир (676—732) — пятый шиитский имам, сын имама Зайна аль-Абидина.
 Мухаммад Бакир Бехбехани (1706—1791) — шиитский законовед и теолог, видный представитель усулитского направления.
 Мухаммад Бакир Маджлиси (1627—1699/1700) — шиитский богослов и законовед.
 Мухаммад Бакир ас-Садр (1935—1980) — иракский шиитский богослов, правовед, философ, отец-основатель Партии исламского призыва.